SIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sissano (Papua Nuova Guinea)
 siz – codice ISO 639-3 della lingua siwi